Seminario ima više značenja:
 Seminario, Catanzaro
 Seminario, Cosenza
 Seminario, Reggio Emilia
 Seminario, Varese
 Seminario, Verona